Liceo classico Pietro Giannone – Liceo classico di Benevento
 Liceo classico Pietro Giannone – Liceo classico di Caserta